Invisible un adjectif se rapportant à l'invisibilité.

Littérature 
 Invisible, un roman de Paul Auster paru en 2009

Musique 
 Invisible, un album de Bérurier noir sorti en 2006
 Invisible, un single de U2 sorti en 2014

Cinéma et télévision 
 Invisible, un documentaire réalisé par Konstantin Bojanov en 2005
 Invisible, un court-métrage  réalisé par Gennaro Desposito en 2006
 Invisible, un film réalisé par Adam Watstein en 2006
 Invisible, une série télévisée belge de Geoffrey Enthoven, dont la diffusion a débuté en 2020

Voir aussi 
 The Invisible, un film réalisé par David S. Goyer en 2007
 L'1visible, mensuel catholique français